Шопский салат (, , , , , ) — закусочный сборный салат восточноевропейской кухни, популярное в Болгарии, Македонии, Сербии, Черногории, Албании, Румынии, Польше, Чехии.

В состав шопского салата входят следующие ингредиенты: помидоры, огурцы, лук, болгарский перец (сырой, маринованный или жареный), сыры брынза, сирене (шопский сыр) или фета, петрушка, оливки, оливковое масло, уксус, соль. Овощи и зелень мелко рубят, после чего посыпают тёртым сыром и приправляют маслом. Шопский салат часто употребляется в виде закуски мезе к ракии.

Название блюда восходит к шопам — этнической группе болгар и сербов из Западной Болгарии и Восточной Сербии. В Болгарии шопский салат считается национальным, его часто выкладывают на тарелке по порядку полос национального флага: внизу — помидоры, потом — огурцы и сверху — брынза. По данным болгарского историка Стефана Дечева, национальный салат Болгарии имеет западноевропейское происхождение. В XV—XVII веках из овощей болгары употребляли только огородные травы, лук, чеснок и редьку. Салаты в болгарской кулинарной книге 1870 года не упоминаются. Согласно историческим источникам, в последние годы османского владычества болгарское меньшинство имело смутное представление о том, что такое салат. В книге по домоводству Димитар Апостолов в 1900 году предупреждал, что людям со слабым здоровьем следует есть салаты с осторожностью, потому что уксус и масло могут препятствовать пищеварению. Импорт семян овощных культур в Болгарию был налажен только в 1930-е годы. Салаты освоило сначала городское население, рецепты стали публиковаться в кулинарных книгах. Модернизация гастрономической культуры болгар шла одновременно с её национализацией, и шопский салат обрёл популярность только в 1970-е годы.

Примечания

Литература 
 
 

Салаты
Болгарская кухня
Сербская кухня
Македонская кухня
Черногорская кухня
Блюда по алфавиту